Güntering ist der Ortsname von

 Güntering (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Güntering (Seefeld), Ortsteil der Gemeinde Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern